Die Verbandsliga Niedersachsen 1991/92 war die 43. Spielzeit der höchsten Amateurklasse im Niedersächsischen Fußballverband. Sie war eine Ebene unterhalb der drittklassigen Oberliga Nord angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen. Sieger wurde erstmals TuS Lingen.

Vereine 

Im Vergleich zur Saison 1990/91 waren der SV Arminia Hannover nach 29 Jahren und der Wolfenbütteler SV nach sechs Spielzeiten wieder aus der Oberliga Nord abgestiegen, während Kickers Emden aufgestiegen war. Die beiden Absteiger SV Wilhelmshaven und MTV Gifhorn hatten die Verbandsliga verlassen und wurden durch die beiden Aufsteiger VfR Langelsheim (erstmals in der höchsten niedersächsischen Amateurliga) sowie die Amateurmannschaft von Hannover 96 (Wiederaufstieg nach einer Saison) ersetzt. Die Liga wurde mit 17 Mannschaften ausgetragen.

Saisonverlauf 
Die Meisterschaft und Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord sicherte sich TuS Lingen. Als Zweit- und Drittplatzierter durften Atlas Delmenhorst und der Lüneburger SK ebenfalls teilnehmen. Lingen konnte sich durchsetzen und stieg somit erstmals auf. Die Mannschaften auf den drei letzten Plätzen mussten absteigen. Der TSV Verden verließ die Liga nach sieben Spielzeiten wieder, der VfR Osterode 08 nach zwölf Jahren und der VfR Langelsheim nach einer Saison.

Tabelle

Literatur

Weblinks 
 Tabellen der Verbandsliga Niedersachsen 1991/92 im deutschen Fußball-Archiv

1991
Fußballsaison 1991/92